Флаг городского округа Истра Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Данный флаг первоначально был утверждён 29 декабря 2008 года флагом городского поселения Истра и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4690.

Законом Московской области от 22 февраля 2017 года № 21/2017-ОЗ 5 марта 2017 года все муниципальные образования Истринского муниципального района — городские поселения Дедовск, Истра и Снегири, сельские поселения Бужаровское, Букарёвское, Ермолинское, Ивановское, Костровское, Лучинское, Новопетровское, Обушковское, Онуфриевское, Павло-Слободское и Ядроминское — были преобразованы, путём их объединения, в городской округ Истра.

Решением Совета депутатов Истринского муниципального района от 14 марта 2017 года № 4/2 флаг Истринского муниципального района был утверждён флагом городского округа Истра.

Решением Совета депутатов городского округа Истра от 17 августа 2017 года № 2/8 предыдущее решение было признано утратившим силу и флагом городского округа был утверждён флаг упразднённого городского поселения Истра.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, в середине которого изображено жёлтое солнце из герба городского округа».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба городского поселения Истра, созданного на основе исторического герба заштатного города Воскресенск Московской губернии (название города до 1930 года). Исторический герб был Высочайше утверждён  года и его описание гласило:

Жёлтое (золотое) солнце в христианской культуре традиционно считается символом Воскресения Христова и, таким образом, означает историческое название города — Воскресенск. Город был основан в XVI веке, а в 1656 году патриархом Никоном был создан мужской Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, в качестве подмосковной патриаршей резиденции. Сегодня монастырь является одной из главных достопримечательностей города.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и жизненной энергии.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Примечания 

Флаги с изображением солнца